Boskant, een dorp in de gemeente Meierijstad
Boskant, een buurtschap in de gemeente Wijchen
Boskant, een buurtschap in de gemeente Leopoldsburg
Boskant, een buurtschap in de gemeente Merchtem